Bercy peut faire référence à :

Toponymes 

 Bercy, ancienne commune de l'ancien département de la Seine
 le quartier de Bercy, un quartier administratif de Paris
 Bercy Village, centre commercial du  de Paris
 la gare de Bercy, connue pour ses services auto-trains
 la station Bercy, lignes 6 et 14 du métro de Paris
 la ZAC de Bercy
 le Palais omnisports de Paris-Bercy
 les masters de Paris-Bercy
 Bercy, désigne par métonymie le ministère de l'Économie et des Finances, dont l’adresse est 139, rue de Bercy
 Accords de Bercy sur le dialogue social dans la fonction publique (2008)
 le château de Bercy, ancien château situé à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne, Île-de-France) qui était entouré d'un vaste parc 
 Bercy 2, centre commercial situé à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne, Île-de-France)
 l’île de Bercy
 les entrepôts de Bercy anciens chais dans le  de Paris
 le parc de Bercy aménagé au cours des années 1980 à l'emplacement des anciens chais à ne pas confondre avec l'ancien parc du château de Bercy disparu en 1861

Odonymes 
 l’allée de Bercy
 le boulevard de Bercy
 le pont de Bercy, routier et ferroviaire avec la ligne 6 du métro de Paris
 la porte de Bercy, départ de l’autoroute A4
 le quai de Bercy
 la rue de Bercy

Personnalités 

 les Malon de Bercy, une famille française
 Jean Bercy (1920-1986), un artiste et un éducateur français
 Joseph Bercy (1921-1966), un syndicaliste belge
 Léon de Bercy ou Léon Drouin de Bercy ou Léon Hiks (1857-1915), un chansonnier français

Littérature 
 Bercy, album-photos d'Alphonse Boudard de 1993